Суперлига 1998/1999 () — 59-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1998/1999
Албания
Албания
1998 год в Албании
1999 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999